gammeln steht für:
 gammeln (als aktives Verb: jemand gammelt), siehe Gammler
 gammeln (als passives Verb: etwas gammelt), siehe Gammel

Siehe auch: